Tivadar, férfikeresztnév
Tivadar, település